Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Pilot Pen Tennis 2005 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und 4 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 19. bis 21. August 2005 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)